— станція Лондонського метро, обслуговує лінію Вікторія та обидві гілки Північної лінії
  — станція Лондонського залізничного вузла
  — станція Лондонського метрополітену, обслуговує лінію Кільцева, Метрополітен та Гаммерсміт-енд-Сіті
 Юстон-Холл — заміська резиденція герцогів Графтон